Die Fußball-Amateurliga Berlin 1964/65 war die fünfzehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Der 1. FC Neukölln wurde Berliner Amateurmeister 1965, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Im Rahmen der Vergrößerung der Regionalliga von zehn auf sechzehn Vereine stiegen außerdem der SC Gatow, der SC Tegel, der VfB Hermsdorf, der SC Staaken und die Lichterfelder SU auf. Die Sportfreunde Neukölln stiegen als einziger Verein aus der Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1964/65 auf f-archiv.de

1964
Fußballsaison 1964/65